Sandil je bio kan Utigurskih Protobugara od 540-ih do 560-ih godina.

Prije njega jedini drugi znani vladari Utigura su vjerojatno bili 
Uturgur od 490-ih do 510-ih i Ernah, treći Atilin sin.

Bugarski vladari
Huni